Eutanyderus är ett släkte av tvåvingar. Eutanyderus ingår i familjen Tanyderidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Eutanyderus